La prova del pes pesant de lluita lliure fou una de les sis de lluita lliure que es disputaren als Jocs Olímpics de París de 1924. Com la resta de proves de lluita sols hi podien participar homes. Els lluitadors que participaven en aquesta categoria podien pesar més de 87 quilograms. La competició es disputà entre l'11 i el 14 de juliol i hi van prendre part 11 participants, en representació de 6 països.

Medallistes

Resultats

Lluita per la medalla d'or

Lluita per la medalla de plata

Lluita per la medalla de bronze 
En negar-se a lluitar Nilsson, Richthoff i Dame, Archie MacDonald fou guardonat amb la medalla de bronze.

Referències

Enllaços externs 
  www.olympic.org - Cercador olímpic

Lliure